SpVgg Unterhaching (celým názvem: Spielvereinigung Unterhaching e. V.) je německý sportovní klub, který sídlí v bavorském městě Unterhaching. Založen byl v roce 1925. Fotbalový oddíl od sezóny 2017/18 působí ve 3. lize, třetí německé nejvyšší fotbalové soutěži. Klubové barvy jsou červená a modrá. Svá domácí utkání hraje na stadionu Sportpark Unterhachingu s kapacitou cca 15 000 diváků.

Největším úspěchem je celkem dvouroční účast v Bundeslize, německé nejvyšší fotbalové soutěži (sezóny 1999/00 – 2000/01).

Získané trofeje 
Zdroj: 

 Bayerischer Pokal ( 3× )
 2007/08, 2011/12, 2014/15

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1975–1976: B-Klasse München
 1976–1977: A-Klasse München
 1977–1979: Bezirksliga Oberbayern
 1979–1981: Landesliga Bayern Süd
 1981–1989: Fußball-Bayernliga
 1989–1990: 2. Fußball-Bundesliga
 1990–1992: Fußball-Bayernliga
 1992–1993: 2. Fußball-Bundesliga
 1993–1994: Fußball-Bayernliga
 1994–1995: Fußball-Regionalliga Süd
 1995–1999: 2. Fußball-Bundesliga
 1999–2001: Fußball-Bundesliga
 2001–2002: 2. Fußball-Bundesliga
 2002–2003: Fußball-Regionalliga Süd
 2003–2007: 2. Fußball-Bundesliga
 2007–2008: Fußball-Regionalliga Süd
 2008–2015: 3. Fußball-Liga
 2015– : Fußball-Regionalliga Bayern

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 2014/15: Klubu byly kvůli nesplnění licenčních podmínek odebrány dva body.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 
 Profil klubu na transfermarkt.co.uk 
 Profil klubu  na weltfussballarchiv.com 

 
Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Bavorsku
Fotbalové kluby založené v roce 1925